Menzies ist ein schottischer Familienname, gelegentlich auch ein Vorname. Einige amerikanische Ortsnamen leiten sich ebenfalls von dem Namen ab.

Die ursprüngliche Aussprache des Namens ist , da das z eigentlich einen Ersatz für den seit dem Mittelschottischen ungebräuchlichen Buchstaben ȝ (Yogh) darstellt. Heute ist jedoch auch oft die Aussprache [] anzutreffen.

Namensträger

Familienname 
 Archibald Menzies (1754–1842), britischer Mediziner und Biologe
 Calum Menzies (* 1986), schottischer Badmintonspieler
 Cameron Menzies (* 1989), schottischer Dartspieler
 Douglas Menzies (1907–1974), australischer Bundesrichter
 Gavin Menzies (1937–2020), britischer Schriftsteller
 Guy Menzies (1909–1940), australischer Flugpionier
 Heather Menzies (1949–2017), kanadische Schauspielerin

 Karl Menzies (* 1977), australischer Radrennfahrer
 Neal Menzies (* 1959), australischer Geologe
 Peter Menzies junior, australischer Kameramann
 Robert Menzies (1894–1978), australischer Premierminister
 Steven Menzies (* 1973), australischer Rugby-League-Spieler
 Stewart Menzies (1890–1968), britischer Geheimdienstoffizier
 Ted Menzies (* 1952), kanadischer Politiker
 Tobias Menzies (* 1974), britischer Schauspieler
 William Cameron Menzies (1896–1957), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch: 
 Clan Menzies

Vorname 
 Menzies Campbell, schottischer Politiker, Vorsitzender der britischen Liberal Democrats

Sonstiges 
 Mount Menzies, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Menzies (Western Australia), ehemalige Goldgräberstadt in Western Australia

Referenzen 
Clan Menzies
BBC Alba - Litir do Luchd-ionnsachaidh (554)
David Hey: Family names and family history, S. 37–38

Familienname
Männlicher Vorname